Floyd Mayweather Jr. – amerykański bokser
 pocisk pełnopłaszczowy (ang. full metal jacket)
 Full Metal Jacket – amerykański film wojenny z 1987